Sauvage (französisch „wild“) steht für:

 Sauvage (Comic), Comics von Félix Meynet und Yann (ab 2015)
 Sauvage (Film), französischer Film von Camille Vidal-Naquet (2018)
 Sauvage, Parfummarke, siehe Christian Dior (Unternehmen) #Produkte
 Le Sauvage, Weiler in Saint-Just-Sauvage, Département Marne, Frankreich
 Fährverbindung Sauvage in Frankreich

Sauvage ist der Familienname folgender Personen: 

 Aloïse Sauvage (* 1992), französische Filmschauspielerin und Popsängerin
 Camille Sauvage (1910–1981), französischer Musiker, Komponist und Arrangeur
 Catherine Sauvage (1929–1998), französische Chansonnière und Schauspielerin
 Corinne Sauvage (eigentlich: Corinne Colbert), französische Sängerin
 Cyrille Sauvage (* 1973), französischer Automobilrennfahrer 
 François Clément Sauvage (1814–1872), französischer Ingenieur und Geologe
 Frédéric Sauvage (1786–1857), französischer Erfinder
 Henri Sauvage (1873–1932), französischer Architekt
 Henri-Émile Sauvage (1842–1917), französischer Ichthyologe und Herpetologe
 Henri-Michel Sauvage (1704–1791), französischer Jesuit und Philosoph 
 Jacqueline Sauvage (1947–2020), französische Mörderin

 Laurane Sauvage (* 1994), französische Biathletin
 Léo Sauvage (1915–1988), französischer Journalist und Autor
 Louise Sauvage (* 1973), australische Leichtathletin
 Paul Sauvage (1939–2019), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Die alte Sauvage, Novelle von Guy de Maupassant (1884)
 Sauvages
 Savage